Алонов Юрий Георгиевич — советский и российский архитектор и педагог, специализирующийся на православной церковной архитектуре.

Кандидат архитектуры, профессор кафедры Основ архитектурного проектирования и кафедры Храмового зодчества Московского архитектурного института (МАрхИ).

Биография 
Окончил Московский архитектурный институт (МАрхИ) в 1970 году.

После окончания преподает на кафедре ОАП (Основы архитектурного проектирования), с 2016 года преподает на кафедре Храмового зодчества.

Стаж педагогической работы в ВУЗах составляет 40 лет.

В 1976 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата архитектуры. Тема диссертации: «Принципы архитектурно-пространственной организации экспозиционной зоны современных зоопарков». Исследование Ю. Г. Алонова посвящено вопросам организации экспозиционной зоны зоопарка, композиционным ядром которой автор считает крупные закрытые сооружения для животных. Введено в научный оборот понятие «искусственный участок обитания» — основная пространственная единица панорамной зоны. Всего в зоопарке выделяется 5 функциональных зон: экспозиционная, обслуживания, хозяйственная, зона для ветеринарной и научно-исследовательской работы, административная.

Ученое звание доцента присвоено в 1996 году; в должности профессора с 2000 года.

Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.

С 1986 года член Союза архитекторов (СА) РФ.

Статьи в архитектурных журналах и научных конференциях МАРХИ — порядка 20 шт.

Профессионально-творческие работы:
 постройки — около 30 (в том числе 3 храма, 5 часовен, иконостасы и интерьеры),
 проекты — более 20 шт.

Автор учебника «Композиционное моделирование. Курс объемно-пространственного формообразования в архитектуре».

Автор проектов 
 Комплекс проектных работ в Свято-Даниловом монастыре (интерьеры храмов, резиденции Патриарха, дома настоятеля, авторские проекты часовен).
 Храм-часовня Св. Александра Невского в г. Королеве /Первая в истории храмоздательства в России построенная часовня, совмещенная в одном объёме с колокольней/.
 Эскизный проект Храма Священномученика Владимира в г. Королеве.
 Храм Лазаря Праведного на Пыхтинском кладбище.
 Храм Новомучеников Подольских в Шишкином Лесе.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Высокопетровском монастыре (интерьеры, внутренний/внешний декор, иконостас).
 Оформление раки Св. Серафима Саровского в Серафимо-Дивеевском монастыре.
 Конкурсный проект храма, приуроченный к празднованию Тысячелетия Крещения Руси, 1988.
 Конкурсный проект храма На Крови в Екатеринбурге, на месте бывшего дома Ипатьева и застройки прилегающей территории Вознесенской горки, 1991 (II премия).
 Памятный знак, приуроченный к празднованию 850-летия Москвы.

Основные постройки 
 Часовня надкладезная в Даниловом монастыре (Москва, ул. Даниловский вал, 22), период работ: 1988.
 Часовня поминальная в Даниловом монастыре (Москва, ул. Даниловский вал, 22), период работ: 1988.
 Часовня Николая Чудотворца при Городской клинической психиатрической больнице № 1 им. Н. А. Алексеева (Москва, Загородное ш., 2), период работ: 1994—1996.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Высоко-Петровском монастыре — интерьеры, внутренний/внешний декор, проект иконостаса (Москва, ул. Петровка, 28, стр. 3), период работ: 1994—1996.
 Храм Лазаря Праведного на Пыхтинском кладбище, период работ: 1996.
 Часовня Даниила Московского на площади Серпуховской заставы (Москва, угол ул. Большая Тульская и ул. Даниловский Вал), период работ: 1998—1999.
 Часовня Александра Невского в Королёве (Московская обл., г. Королёв, ул. Циолковского, 26), период работ: 1998—1999.
 Храм Новомучеников Подольских в Шишкином Лесе, период работ: 2000—2004.
 Часовня Воскресения Христова в Оптиной Пустыни (Калужская обл., Козельский район, г. Козельск, монастырь Оптина Пустынь), период работ: 2005—2008.
 Церковь Александра Невского в Мальцах (Московская обл., Чеховский район, д. Мальцы), период работ: 2011—2013.

Публикации 
Автор учебника «Композиционное моделирование. Курс объемно-пространственного формообразования в архитектуре».

В учебнике изложены основные принципы художественного формообразования в архитектуре, подлежащие усвоению в процессе учебной творческой практики в виде композиционного моделирования в макетном виде, на первом этапе обучения. Использован опыт постановки данной дисциплины во ВХУТЕМАСе в 30-х годах ХХ в., развитый в последующие десятилетия.

Более 50 публикаций в сборниках профильных научных конференций, в том числе в ежегодном сборнике «Наука, образование и экспериментальное проектирование МАРХИ».

Награды 
Дипломы «Зодчество» и «Золотое сечение» за творческую работу в области современной православной архитектуры.

Грамоты Правительства Москвы и Священного Синода Русской Православной церкви.

Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.

Членство в организациях 
С 1986 года член Союза архитекторов (СА) РФ, Союза Московских Архитекторов.

Примечания

Ссылки 
 Мысли о прекрасном. Московский архитектурный институт, кафедра «Храмовое зодчество». https://tv-soyuz.ru/peredachi/mysli-o-prekrasnom29
 Лекция Ю. Г. Алонова «Тектоника архитектурного ордера» https://www.youtube.com/watch?v=FjheSzJrBKQ
 МАРХИ, Кафедра Основ архитектурного проектирования. https://marhi.ru/kafedra/project/base/personal.php
 МАРХИ, Кафедра Храмового зодчества. https://marhi.ru/temple/personal.php
 Алонов Ю. Г. Принципы архитектурно-пространственной организации экспозиционной зоны современных зоопарков : автореф. дис. … канд. архитектуры / Ю. Г. Алонов. — М., 1976. — 17 с.
 Алонов Ю. Г., Осипова З. Б. Православная архитектура. Традиции и современность. Личная практика проектирования и строительства // Архитектура. Строительство. Дизайн. 2005. № 2 (39). С. 11-17.
 Алонов Ю. Г., Алонова О. А. В поисках современного образа православного храма (из личной практики). / Актуальные вопросы православного храмового зодчества: история и современность. Материалы I Международно-практической конференции . — Йошкар-Ола, 2014. С. 12-19.
 Алонов Ю. Г., Алонова О. А., Катышев Е. В. Метод средового погружения как инструмент архитектурной дидактики. Обмерная студенческая практика на Введенском кладбище. / Наука, образование и экспериментальное проектирование в МАРХИ: Тезисы докладов международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов. — Т. 1. — М. : МАРХИ, 2020. — 568 с. С. 225—226. https://marhi.ru/sciense/conf/20/tom%201.pdf
 Часовня Святого Александра Невского (приход храма Святителя Владимира). Храм Святителя Владимира, Митрополита Киевского и Галицкого. — Официальный веб-сайт.
 

Архитекторы России
Архитектуроведы России